Dans la mythologie grecque, les Moires sont des divinités du destin.
 Les Moires sont des personnages fictifs de Disney inspirés de la mythologie.
 Moires est une ville de Crète, préfecture d'Héraklion.
 Les Moires est une œuvre de Francisco de Goya.

Voir aussi